El Villar puede referirse a los siguientes lugares: 

 El Villar, localidad de Madrid.
 El Villar, aldea de Enciso, en La Rioja.
 El Villar, localidad de Córdoba.
 El Villar, aldea de Zalamea la Real, en Huelva.
 El Villar de Arnedo, municipio de La Rioja.
 El Villar de Álava, localidad de Álava.
 El Villarejo, localidad de Soria.
 Villar del Arzobispo, localidad de Valencia.

 El Villar, municipio del Departamento de Chuquisaca.